Зелёное — бывший населённый пункт (посёлок) Дергачёвского района Харьковской области, находившийся до конца 1970-х годов на месте нынешнего жилого массива Новая Алексеевка (Харьков) Дзержинского района города Харькова.

Представлял собой жилые малоэтажные здания, в которых жили семьи работников лесничества, на окраине харьковского Лесопарка.

История 
Первоначальное название — Посёлок Харьковского лесничества.
 
В 1960-х годах был переименован в посёлок Зелёное.
Входил в состав Малоданиловского поселкового совета Дергачёвского района

В 1974 году данный небольшой посёлок был включён в состав пгт Малая Даниловка

Во второй половине 1970-х годов посёлок был снесён и застроен домами жилого массива Новая Алексеевка.

Название бывшего посёлка как части Алексеевского жилмассива Харькова (Новой Алексеевки)
на картах встречается до сих пор

Источники 

Исторические районы Харькова
Дергачёвский район
Исчезнувшие населённые пункты Украины
Населённые пункты Дергачёвского района (Харьковская область)